Civisubramaniania är ett släkte av svampar. Civisubramaniania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Civisubramaniania